L'osmium désigne l'élément chimique noté Os de numéro atomique 76, ainsi que le corps simple correspondant, souvent extrait du platine brut. 

Ce corps qualifié de platinoïde lourd existe sous forme de minéral osmium métal à l'état natif, il est par tradition latine dénommé Osmium natif.

D'un manière générale, le terme osmium, d'origine gréco-latine, implique un lien avec les qualités de l'odorat, mais aussi avec des équipements technologiques ou des matériaux platinoïdes aux propriétés parfois réelles, mais très souvent fantasmées ou imaginaires.

Osmium figure ainsi comme dénomination principale ou dans la dénomination, de domaine ou jardin à fleurs odorantes, d'album de musique ou de groupe musical, de sociétés informatiques (en particulier de plate forme d'échange d'outils informatiques).

Dans certains jeux de rôle, l'armure d'osmium ou en alliage mythique d'osmium symbolise une protection ou une invulnérabilité momentanée.

Osram est un acronyme qui condense les termes des métaux osmium et wolfram (tungstène). Il qualifiait la matière des filaments des premières lampes à incandescence en Allemagne, et plus tard une société homonyme, commercialisant cette technique.